Алекса́ндров, Влади́мир Алекса́ндрович:
 Александров, Владимир Александрович (1842—1906) — российский этнограф.
 Александров, Владимир Александрович (1856—1918) — драматург, адвокат.
 Александров, Владимир Александрович (1910—1978) —  советский музыкант.
 Примечания